LSY bezeichnet:
 Lufthansa Systems, IT-Dienstleistungsunternehmung in der Luftfahrtindustrie
 Lismore Airport (IATA-Code), Flughafen von Lismore (New South Wales), New South Wales

lsy steht für:
 Mauritische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung